

Мерке — село, Меркенський район, Жамбильська область
 Мерке — станційне селище, Меркенський район, Жамбильська область
 Мерке — санаторне селище, Меркенський район, Жамбильська область
 Мерке — залізнична станція на лінії Тараз-Бішкек

Див. також 
 Меркенський район
 Меркенський сільський округ